Antonio Rodotà ( – ) était le cinquième président de l'Agence spatiale européenne de 1997 à 2003. Il était le frère de Stefano Rodotà.
 Stefano Rodotà, né le  à Cosenza et mort le  est un juriste et ancien parlementaire italien
Patronyme italien